Клиффорд Ральф Робинсон (; 16 декабря 1966, Буффало, Нью-Йорк — 29 августа 2020, Портленд, Орегон) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Коннектикутском университете, в 1989 году был выбран на драфте НБА под 36-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команды «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 18 сезонов. В 1993 году Робинсон был признан лучшим шестым игроком НБА. В 1994 году принимал участие в Матче всех звёзд НБА, два раза включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (2000 и 2002). Всего за карьеру сыграл 1380 игр, в которых набрал 19 591 очков (в среднем 14,2 за игру), сделал 6306 подборов, 3094 передачи, 1402 перехвата и 1390 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте НБА
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Участники шоу «Survivor» (США)
Выпускники Коннектикутского университета